Туалетное мыло — сорт мыла, предназначенный для мытья тела, волос, и для бритья. Требования к качеству: повышенное пенообразование, хорошая растворимость в холодной и горячей воде, приятный запах.

Виды

По назначению 
 Для мытья тела — твёрдое мыло.
 Для мытья волос — жидкое или порошковое.
 Для бритья — выпускается в виде мыльных палочек, порошка или крема.

По группам 
Туалетное мыло вырабатывают методом холодного, полугорячего омыления, и пилированием. Наиболее качественное пилированное мыло делится на пять групп, в зависимости от своего жирового состава:
 I — обладает высокими потребительскими качествами: стойкостью пены, быстрой высыхаемостью в мыльнице за счёт слабого поглощения влаги.
 II — среднее по качеству.
 III — обладает меньшей стойкостью пены и большей впитываемостью влаги.
 Детское мыло — вырабатывается без отдушек и красителей. Содержит 1 % ланолина и до 1 % борной кислоты.
 Для морской воды — обладает хорошей растворимостью и пенистостью в воде, содержащей до 5 % солей.

По составу 
Туалетное мыло изготавливают из отборного сырья светлого цвета. Содержание жирных кислот в пределах 74—80 %, свободной щёлочи не более 0,05 %, душистых веществ 0,5—1,5 %. Некоторые сорта содержат специальные добавки:
 Ланолиновое мыло — 2 % ланолина.
 Спермацетовое мыло — 2 % спермацета. Ланолин и спермацет добавляют в качестве пережиривающих веществ для уменьшения воздействия мыла на сухую кожу.
 Глицериновое мыло — 2 % глицерина.
 Вазелиновое мыло — 2 % вазелина. Глицерин и вазелин смягчают кожу.

Примечания

Литература 
 
 

Мыло
Мыло